Pierwszy rząd Alda Moro (1963–1964)
 Drugi rząd Alda Moro (1964–1966)
 Trzeci rząd Alda Moro (1966–1968)
 Czwarty rząd Alda Moro (1974–1976)
 Piąty rząd Alda Moro (1976)